Боржавська сільська рада — Закарпатська область, Берегівський район
 Боржавська сільська рада — Закарпатська область, Виноградівський район